Остров Азорского архипелага Корву
 Муниципалитет Вила-ду-Корву на Азорских островах